Une enfilade, en termes de mobilier, est un meuble composé d'au moins trois éléments à la suite l'un de l'autre et sur le même plan. C'est le cas des meubles de cuisine intégrée, des bahuts de salle de séjour, des meubles de rangement, etc.

Liens internes 
 Meuble
 Liste de meubles et objets d'art

Meuble